Димитър Лазаров може да се отнася за:
 Димитър Лазаров Тодев (1873 – 1952) – български революционер от Банско
 Димитър Лазаров (? - 1925) – български революционер от Радомир
 Димитър Лазаров (р.1933) – български дипломат, посланик в Мексико и Италия, баща на Илия Лазаров
 Димитър Лазаров (р.1954) – български политик, депутат от ГЕРБ